Библис — многозначное слово:

 Библис, или Библида ( или ) — персонаж древнегреческой мифологии.
 Библис () — род цветковых растений (наиболее известный вид — Библис гигантский).
 Библис () — род бокоплавов.
  () — род чешуекрылых.
 (199) Библис, или (199) Библида () — астероид из группы главного пояса.
 Библис () — коммуна в Германии.
 Библис () — атомная электростанция в Германии.
  () — железнодорожная станция в Германии.
  () — существовавший в 1945 году американский военный аэродром в Германии.